Regierung Dollfuß steht für:

 allgemein die Regierungszeit 1932–34 des christlichsozialen Bundeskanzlers Engelbert Dollfuß 
 das Kabinett von 20. Mai 1932 bis 21. September 1933, siehe Bundesregierung Dollfuß I
 das Kabinett danach bis zum Tod Dollfuß', siehe Bundesregierung Dollfuß II/Schuschnigg I